Pterula — рід грибів родини Pterulaceae. Назва вперше опублікована 1825 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pterula відносять 136 офіційно визнаних видів:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1825. Systema Orbis Vegetabilis. 1:1–374 — P. 90

Роди грибів
Агарикоміцети